

Черешово () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Белиця.
 Черешово () — село в Русенській області. Входить до складу общини Сливо-Поле.
 Черешово () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Смолян.